Grand Slam (engl. großer Schlag) steht für:

 Grand Slam, herausragende Leistung in verschiedenen Sportarten
 Grand Slam (Tennis), Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere innerhalb eines Kalenderjahres durch Spieler
 Grand Slam (Vielseitigkeitsreiten), Gewinn von drei wichtigen Turniere im Vielseitigkeitsreiten in Folge
 Grand Slam (Wrestling), Auszeichnung im Wrestling
 Grand Slam, der Gewinn aller vier Springen der Vierschanzentournee
 Grand Slam (Bombe), Fliegerbombe
 Intel Grand Slam, Gewinn von vier Grand-Slam-Turnieren innerhalb von zehn Grand-Slam-Veranstaltungen in Counter-Strike: Global Offensive
 Grand Slam, italienisch-deutsch-spanischer Film von 1967, siehe Top Job
 Grand Slam (1978)
 Grand Slam (Band), Band von Phil Lynott
 Grand Slam, Erzielen aller dreizehn möglichen Stiche beim Bridge, siehe Bridge (Kartenspiel) #Gewonnenes Spiel